Lafayette puede referirse a:

Biografías:

 Marqués de La Fayette, militar y político francés, héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y actor importante de la Revolución Francesa y de la Revolución de 1830;
 Madame de La Fayette, escritora francesa (1634-1696);
 Lafayette Ronald Hubbard , creador de Dianética y Cienciología;

Geografía:
 La ciudad estadounidense de La Fayette, en el estado de Alabama;
 El condado de Lafayette, en el estado de Arkansas;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de California;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Colorado;
 El condado de Lafayette, en el estado de Florida;
 La ciudad estadounidense de La Fayette, en el estado de Georgia;
 La ciudad estadounidense de La Fayette, en el estado de Illinois;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Indiana;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Luisiana;
 La parroquia de Lafayette, en el estado de Luisiana;
 La ciudad estadounidense de LaFayette, en el estado de Kentucky;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Minnesota;
 El condado de Lafayette, en el estado de Misisipi;
 El condado de Lafayette, en el estado de Misuri;
 El pueblo estadounidense de LaFayette, en el estado de Nueva York;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Luisiana;
 El pueblo estadounidense de Lafayette (condado de Allen, Ohio);
 El pueblo estadounidense de Lafayette (condado de Madison, Ohio);
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Oregón;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Tennessee;
 La ciudad estadounidense de Lafayette, en el estado de Virginia;
 El pueblo estadounidense de Lafayette (condado de Chippewa, Wisconsin);
 El pueblo estadounidense de Lafayette (condado de Monroe, Wisconsin);
 El pueblo estadounidense de Lafayette (condado de Walworth, Wisconsin);
 El condado de Lafayette, en el estado de Wisconsin;

Lugares:
Lafayette (Metro de San Francisco)
Lafayette (Guadalajara) un distrito comercial y de esparcimiento en la ciudad mexicana de Guadalajara.
Lafayette Hotel & Suites in San Diego
Lafayette Street (Manhattan)

Grandes Almacenes:

 Galerías Lafayette, en París;
 Grupo Galerías Lafayette, en Francia.

Buques de guerra:
 La Fayette (R96), nombre del portaaviones USS Langley durante su servicio en Francia.
 La Fayette (F710), fragata, primera de la clase La Fayette.
 USS Lafayette (SSBN-616), submarino nuclear de misiles balísticos, primero de la clase Lafayette.
 Clase La Fayette, clase de fragatas fabricada en Francia.
 Clase Lafayette, clase de submarinos fabricada en Estados Unidos.

Marqués de La Fayette